

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Woly“ beginnt.

Woly 



Wolyk 
 Wolyk, Wladyslaw (* 1989), ukrainischer Billardspieler

Wolyn 
 Wolynes, Peter G (* 1953), US-amerikanischer Chemiker
 Wolyniec, John (* 1977), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Wolynow, Boris Walentinowitsch (* 1934), sowjetischer Kosmonaut
 Wolynska, Nadija (* 1984), ukrainische Orientierungsläuferin
 Wolynskaja, Ljudmila Alexejewna (1904–1978), sowjetische Schauspielerin
 Wolynski, Akim Lwowitsch (1863–1926), russischer Schriftsteller und Kritiker
 Wolynzew, Juri Witaljewitsch (1932–1999), russisch-sowjetischer Film- und Theaterschauspieler